Klaus Groh ist der Name folgender Personen:

* Klaus Groh (Künstler) (* 1936), deutscher Künstler und Autor
 Klaus Groh (Gewichtheber) (* 1954), deutscher Gewichtheber